Bonitzer est un nom porté par:
 Pascal Bonitzer, scénariste et réalisateur français.
 Agathe Bonitzer, actrice  française, fille du précédent.

Homonymie de patronyme